Das Soho Square Egypt Women’s 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Scharm asch-Schaich. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 15. bis 23. Oktober 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Scharm asch-Schaich